Laforce bezeichnet

einen Ort in Kanada:
 Labelle (Québec)

den Familiennamen folgender Personen:
 Karl Laforce (1904–1923), deutscher Putschist
 Wilhelm Laforce (1896–nach 1943), deutscher NS-Aktivist und SS-Führer